Твин Пикс или Твин-Пикс — многозначное понятие.

 «Твин Пикс» — американский телесериал 1990 года;
 «Твин Пикс» — американский фильм 1992 года, приквел к телесериалу «Твин Пикс»;
 «Твин Пикс» — американский телесериал 2017 года.
 Твин-Пикс — холмы и прилегающий район в Сан-Франциско.